Radio HSR kan henvise til:
 Radio HSR (Storkøbenhavn) − en lokalradio i Storkøbenhavn
 Radio HSR (Sydsjælland) − en radiokanal på Sydsjælland